Miloševići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Miloševići, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Miloševići, un village situé dans la municipalité de Plužine ;
Miloševići, un village situé dans la municipalité de Šavnik.